Сан Хосе де Медина има више значења:

 Сан Хосе де Медина (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Медина, Ранчо де Абахо (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику